Petr Svoboda (1984) cseh atléta, fedett pályás Európa-bajnok gátfutó
 Petr Svoboda (1966) cseh jégkorongozó, olimpiai bajnok
 Petr Svoboda (1980) cseh jégkorongozó